Glen Coe – dolina w zachodniej Szkocji
 Glencoe – miasto w Południowej Afryce
Miejscowości w Stanach Zjednoczonych:
 Glencoe – miasto w stanie Alabama, w hrabstwie Etowah
 Glencoe – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Volusia
 Glencoe – jednostka osadnicza w stanie Ohio, w hrabstwie Belmont
 Glencoe – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Cook
 Glencoe – jednostka osadnicza w stanie Luizjana, w parafii St. Mary
 Glencoe – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Gallatin
 Glencoe – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie McLeod
 Glencoe – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Payne
 Glencoe – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Buffalo
Gminy w Stanach Zjednoczonych:
 Glencoe (ang. Glencoe Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Butler
 Glencoe (ang. Glencoe Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Trego
 Glencoe (ang. Glencoe Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie McLeod
 Glencoe (ang. Glencoe Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Buffalo